Склад збірної Росії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Примітки 

Росія
Росія 2014